Mérges steht für
 Mérges, ein Dorf in Ungarn
 Ljutovo, (ungarisch Mérges) ein Dorf in Wojwodina, Serbien